następca – ktoś po kimś następuje / obejmuje stanowisk / dziedziczy coś
 Następca – powieść Ismaila Kadare
 następca tronu

Zobacz też 
 następcy